Der Begriff Conqueror (Engl. für „Eroberer“) bezeichnet:

 den britischen Panzer Conqueror (Panzer)
 neun britische Kriegsschiffe, siehe HMS Conqueror
 das US-amerikanische Plattenlabel Conqueror Records